I Can't Dance potrebbe riferirsi a:

I Can't Dance, singolo dei Genesis del 1991, dall'album We Can't Dance
I Can't Dance, singolo di Dirt Nasty del 2010, dall'album Nasty As I Wanna Be